

Presentación previa 
Purav Raja y Divij Sharan eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Benjamin Mitchell y Jordan Thompson ganaron el título tras derrotar en la final Go Soeda y Yasutaka Uchiyama.

Cabeza de serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Primera ronda)
  Matthew Ebden /  Lee Hsin-han (Primera ronda)

<ol start=3>
  Li Zhe /  Michael Venus ''(Primera ronda)
  Andriej Kapaś /  Michał Przysiężny ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Kioto 2015